Машинострое́ние — вид производственной деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и сферы услуг, специализирующихся на проектировании, производстве, обслуживании и  всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей.

Классификация машиностроения по направлениям 
Машиностроение делится на три группы:
 трудоёмкое;
 металлоёмкое;
 наукоёмкое.

В свою очередь, эти группы делятся на следующие отраслевые подгруппы:
 тяжёлое машиностроение;
 общее машиностроение;
 среднее машиностроение;
 лёгкое машиностроение;
 точное машиностроение;
 производство металлических изделий и заготовок;
 ремонт машин и оборудования.

Общее машиностроение 
Машиностроительная промышленность является ведущей отраслью народного хозяйства, которое определяет дальнейшее ускорение и развитие научно-технического процесса в других отраслях. Основными задачами машиностроения является непрерывное повышение качества машин и оборудования, совершенствование роста производительности труда на предприятиях. Выполнению этих задач способствуют организация работы на основе современных средств производства, внедрение передовой технологии и прогрессивной технологической оснастки. 

Общее машиностроение представлено:
 транспортным машиностроением, состоящим в свою очередь из следующих отраслей:
авиастроение (авиационная промышленность);
автомобилестроение (автомобильная промышленность);
железнодорожное машиностроение и вагоностроение;
судостроение.

 сельскохозяйственным машиностроением;
 производством технологического оборудования для различных отраслей промышленности;
оборонным производством, в том числе ракетно-космической отраслью.

Тяжёлое машиностроение 
Тяжёлое машиностроение — группа отраслей машиностроения, занятых разработкой и производством:
 металлургического оборудования (металлургия);
 горно-шахтного оборудования;
 тяжёлого кузнечно-прессового оборудования;
 подъёмно-транспортного оборудования и машин (подъёмно-транспортное машиностроение): грузоподъёмных кранов, лифтов, подъёмников (вышек), машин непрерывного транспорта (конвейеров и пр.);
 тяжёлых экскаваторов;
 оборудования для генерации и передачи электрической энергии (энергомашиностроение);
 и другого оборудования.

Разработка и производство технологического оборудования по отраслям:
 строительное и коммунальное машиностроение;
 сельскохозяйственное машиностроение;
 нефтегазовое машиностроение;
 химическое машиностроение;
 лесопромышленное машиностроение..

Среднее машиностроение 
 
В состав среднего машиностроения входят:
 автомобилестроение (автомобильная промышленность);
 тракторостроение (тракторостроение);
 двигателестроение;
 станко-инструментальное машиностроение (станкостроение, инструментальная промышленность);
 разработка и производство технологического оборудования для лёгкой (лёгкое машиностроение) и пищевой промышленности (оборудование лёгкой промышленности, оборудование пищевой промышленности);
 строительство роботов (робототехника);
 строительство бытовых приборов (промышленность бытовых приборов и машин).

В советское время Министерством среднего машиностроения (Минсредмаш) называлось ведомство, главными объектами которого были разработка и производство ядерного оружия. Оно было организовано в 1953 году, и в его структуру входили собственные рудники, заводы, НИИ, транспорт, сеть связи, вузы и пр.

Лёгкое машиностроение 
Специализированная отрасль машиностроения, обеспечивающая технологическим оборудованием и запчастями лёгкую промышленность.

Точное машиностроение 
Точное машиностроение — изготовление деталей. 
Среди отраслей точного машиностроения — приборостроение, электротехника, электроника.

Энергетическое машиностроение

Производство металлических изделий и заготовок 
 Производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и скобяных изделий, фурнитуры.
 Производство массовых металлоизделий (метизов) — проволоки, канатов, гвоздей, крепежа.

Основными элементами развития современного машиностроения является совершенствование средств производства, методов организации производства (к примеру использование технологий серийного и массового изготовления), переход к стандартизации, автоматизации и информационному обеспечению процессов.

История 

Исторически первым производство машин было ручным, а продуктами были бытовые машины: водоподъемные рычаги и колёса, ручные мельницы, гончарные круги и трепалки, позже появились веретённые машинки и ткацкие станки, вальцы, простые прессы, строительные рычаги, колесницы, различные корабельные рулевые механизмы, 
из военной техники — различные камне- и стреломётные, пробивные машины. 
Особенным значением для развития средневековой Европы оказалось производство тактовых механизмов — часов, навигационных и печатных машин. Затем конечно и паровых машин и двигателей внутреннего сгорания.

Основным обрабатываемыми материалами для машин изначально была древесина, керамика, тросы и ремни, а сам ремесленник в современном понимании был прежде всего столяром владеющим металлическим и каменным инструментом. Постепенно улучшались материалы — заменой и сочетанием древесины с металлами, (а в последнее время и с пластмассами, и с резинами, и с керамикой), вводились всё более специальные инструменты.

С усложнением техники и общественных отношений появляются мастера-ремесленники, мануфактуры, цеха, заводы. В XX веке появились самые масштабные территориальные объединения — комбинаты-комплексы производящие на одной территории максимальное количество операций. С конца XX века заводы часто объединяются в транснациональные или государственные корпорации которые обладают финансовым капиталом и организуют работу географически не привязанных между собой предприятий.

Совершенствовалась и методика подготовки к производству — от простых рисунков и набросок к эскизам и сложным сборочным чертежам. Со временем появились специальные направляющие или усиливающие устройства и приспособления для рук рабочих, позже и к станкам.

Развитие машиностроения как и всей техники двигалось в направлении эффективного использования мускульной силы человека, за тем исключением что эта сила должна была быть более управляемой и согласованной, чем в других производствах. Изначально стоял вопрос качества (для начала просто собираемости) машин, тесно связанный с точностью изготовления деталей.

Крупнейшие представители отрасли 
General Electric (США) — самая влиятельная в мире машиностроительная компания, с наибольшим размером фондов среди всех корпораций мира, по прибыльности уступает только нефтяным энергогигантам British Petroleum, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Несмотря на то, что в сферу деятельности компании входит множество иных направлений, с момента основания основными являются машиностроение и энергетика.

Среди крупных машиностроителей серьёзная часть — это компании автомобильной промышленности, во многом формирующие высокий уровень потребления и состояние экономики в целом.
Один из крупнейших автосборочных комплексов в мире — китайский FAW в маньчжурском городе Чанчунь.

Газовые турбины: General Electric, Siemens, «Зоря — Машпроект».

*В скобках указана позиция в общем рейтинге по показателю.

Российское машиностроение 

В России машиностроительные предприятия, как и в мировой практике, зачастую действуют в рамках различных объединений или государственных корпораций: Ростех, Роскосмос, Русские машины, ОСК, Трансмашхолдинг.

Кроме оборонного и транспортного машиностроения выделяются компании электроэнергетического сектора: Силовые машины, группа «Энергомаш», Объединённые машиностроительные заводы, нефтегазового направления: группы ГМС, Интегра, Римера, Кунгур, Борец, а также сельскохозяйственного машиностроения: Ростсельмаш, Челябинский тракторный завод

Крупнейшие машиностроительные комплексы: АвтоВАЗ в Тольятти, КамАЗ в  Набережных Челнах, Уралмашзавод в Екатеринбурге.

Образование и наука 

В России во многих школах в рамках программы (трудовое обучение в школе) мальчикам дают основные навыки работы с деревом и металлом, сборки из них различных конструкций, часто обучают работе с машинами. Ещё с 1950-х годов в старших классах многих школ обучают черчению, в том числе принципам машиностроительного черчения. Иногда при школах существуют дополнительные углублённые курсы.

Начальное и среднее профессиональное образование в машиностроении, в России как правило осуществляется в профессиональных лицеях и училищах при относительно крупных или важных предприятиях.

Наиболее известные общемашиностроительные высшие учебные заведения в России:
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ)
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Санкт-Петербургский политехнический университет
Механико-технологические факультеты региональных университетов: Уральского и Сибирского, Нижегородского, Самарского, Сибирского университета науки и технологии.

В некоторых российских школах менеджмента существуют машиностроительные направления, например в Московском университете управления действует кафедра отраслевого управления в машиностроении.

Важным профильным научным центром в России остаётся Московский институт машиноведения, и другие учреждения в рамках Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН

Довольно сильные машиностроительные школы существуют в Минске, Киеве, Харькове и Днепре.

В мире 

Крупные технологические высшие школы с машиностроительными направлениями обучения в мире:
 Англоязычные: Массачусетский технологический институт, инженерные факультеты северо-американских и британских университетов
 Германоязычные: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Берлинский и Штутгартский университеты
 Прочие: Марсельская высшая школа механики, Тулонский университет, Пекинский политехнический университет, Гуандунский технологический университет (Гуанчжоу)

Профессиональные объединения 
 Союз машиностроителей России
 Союз машиностроителей Германии
 Американское общество инженеров-механиков

См. также 
 Машиностроительный комплекс

Примечания

Литература